La Espero – pieśń, hymn esperanto
 „Espero” – włoski niszczyciel typu Nembo z początku XX wieku i I wojny światowej
 „Espero” – włoski niszczyciel typu Turbine z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 „Espero” – włoska fregata rakietowa typu Maestrale z lat 80. XX wieku
 Daewoo Espero – południowokoreański samochód osobowy